Натуральне число 641
 641 рік до нашої ери
 641 рік нашої ери